Fura steht für

 das Automodell Seat Fura
 den individuellen Smaragd Fura (Smaragd)